Šovagović est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (née en 1963), actrice croate ;
 Filip Šovagović (né en 1966), acteur croate ;
 Fabijan Šovagović (1932–2001), acteur croate.

Notes et références